Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier IVa, se dispute du 12 au .

Anastasia Myskina remporte le simple dames. En finale, elle bat Angeles Montolio, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tina Križan et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1999
Palerme
Internationaux Palerme
Tennis en juillet 1999